Hapbach ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Gewässer:
 Hapbach (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (zum Kocher) zwischen Bitzfeld und Weißlensburg, beide Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hapbach oder eher Habbachgrabe, linker Zufluss der Gohl bei Bärau, Gemeinde Langnau im Emmental, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Orte:
 Hapbach (Bretzfeld), Wüstung im Ortsteil Bitzfeld von Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hapbachhüsli, Hapbachwied, Oberhapbach, Unterhapbach, Wohnplätze der Gemeinde Langnau im Emmental, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:
 Habach
 Habbach
 Happach